Campinas (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Campinas (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Campinas (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo